Assen Wassilew ist der Name folgender Personen:

* Assen Wassilew (Maler) (1909–1987), bulgarischer Maler
 Assen Wassilew (Politiker) (* 1977), bulgarischer Politiker